Slovo Forbes může mít následující významy:

 Forbes – anglickojazyčný ekonomický časopis
 německé jméno českého města Borovany
 Forbes (Nový Jižní Wales) – město v Austrálii, v Novém Jižním Walesu
 Forbes (Severní Dakota) – malé město v USA, ve státě Severní Dakota
 Mount Forbes – hora v Kanadě v provincii Alberta

příjmení osob–
Bryan Forbes – britský herec, scenárista a režisér
Charles Forbes (1880–1960) – britský admirál
Michelle Forbesová (* 1965) – americká herečka